O Grande Prêmio do Japão de 2009 foi a segunda etapa da Temporada de MotoGP de 2009. Aconteceu entre os dias 24 e 26 de abril de 2009 no Twin Ring Motegi.

Classificação da MotoGP

Classificação da 250cc

Classificação da 125cc 

GPs de MotoGP de 2009
2009
Desporto no Japão em 2009